Авиационная группа особого назначения (АГОН) — подразделение военно-транспортной авиации ВВС РККА, которое в 1944 году для оказания помощи Народно-освободительной армии Югославии осуществляло полёты с аэродрома на юге Италии.

В конце апреля 1944 года между советскими военными и военными США и Великобритании было достигнуто согласие по вопросу о базировании в оккупированной американскими и британскими войсками части Италии советского авиационного подразделения для помощи Народно-освободительной армии Югославии. 17 июня 1944 года Государственный комитет обороны принял соответствующее постановление. Авиабазу было решено разместить в Палезе, в 8 км от города Бари, где размещалась военно-воздушная база союзников.

Личный состав авиационной группы особого назначения был набран из лучших лётчиков советского гражданского воздушного флота. В июле 1944 года 10 советских транспортных самолётов Си-47 прибыли в Италию по маршруту Москва — Баку — Тегеран — Багдад (Хаббания) — Каир — Ла-Валетта — Палезе. Ещё раньше, в феврале и мае 1944 года, с советской военной миссией в верховный штаб Народно-освободительной армии Югославии и советской экспертной комиссией в Италию прибыли ещё два советских транспортных самолёта. 12 советских истребителей сопровождения Як-9 прибыли в Италию в августе 1944 года по маршруту Москва — Бельцы — Палезе, пролетев половину пути над территорией противника.

Командиром авиагруппы был полковник В. Щелкунов, транспортной эскадрильей командовал майор П. Еромасов, истребительной эскадрильей командовал майор И. Овчаренко. Авиагруппа подчинялась начальнику советской военной миссии в Югославии генерал-лейтенанту Н. Корнееву.

Авиагруппа осуществляла полёты ночью в партизанские районы Югославии со сбросом груза на парашютах, полёты со сбросом грузов без парашюта с высоты не более 400 метров, полёты ночью с грузом и людьми с посадкой на полевых площадках в расположении частей НОАЮ с вывозом оттуда раненых. Также осуществлялись полеты днем на сброс, а чаще с посадкой под прикрытием истребителей. За полгода боевой работы группа полковника Щелкунова доставила на партизанские аэродромы свыше 1000 тонн вооружения, боеприпасов и иных грузов, вывезла в госпитали союзников в Италию свыше 1600 тяжелораненых партизан. Все операции удалось осуществить без потерь техники и людей.

После освобождения Белграда авиагруппа в декабре 1944 года передислоцировались на аэродром Земун около Белграда. Истребительная эскадрилья вышла из состава авиагруппы, а транспортная эскадрилья продолжала работать до конца войны.

См. также 
 Помощь СССР Югославии во Второй мировой войне

Примечания

Ссылки 
 Авиагруппа особого назначения
 Небо Италии
 Состав авиационной группы особого назначения
Авиационные группы СССР во время Великой Отечественной войны